Stati Uniti d'America
 Lake Peekskill – lago dello stato di New York
 Lake Peekskill – villaggio dello stato di New York